Es la segunda gira que realizó la banda de Hard Rock La Renga, aquella que comenzó de manera no oficial el 11 de diciembre de 1993 y terminó el 20 de julio de 1996. Se realizó para presentar su segundo disco, A donde me lleva la vida.... Para 1994, la banda suma un nuevo integrante, de nombre Manuel Varela, y con él realizan varios conciertos hasta llegar a debutar por primera vez en Obras para la presentación oficial del segundo disco, que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1994 ante 4.500 personas. Cabe destacar que el show del 30 de junio de 1995 en ese escenario no solamente formó parte de las presentaciones del disco, al igual que el del 1 de julio, sino que fue la grabación del primer disco en vivo, que se titula Bailando en una pata. En agosto dan varios conciertos, y paran por un tiempo porque el cantante y el bajista de la banda sufrieron un accidente de moto. Volvieron a tocar el 19 de noviembre de 1995 en Cemento. Los días 24 y 25 de noviembre regresan otra vez a Obras, y luego el mes siguiente brindan los cuatro últimos conciertos del año en The Block, en el estadio de Nueva Chicago, en Banfield y en Parque Lezama. Al año siguiente regresaron tres meses después del parate, con tres shows en el estadio Obras, para después seguir por La Plata, el Parque Rivadavia hasta tocar en Córdoba, Rosario, San Miguel y otros puntos más hasta terminar en el Microestadio de Ferro, Mar del Plata y Morón. Luego se meten a grabar su tercer disco de estudio, el cuarto en la carrera de la banda, que se llama Despedazado por mil partes.

Lanzamiento del disco, gira y conciertos posteriores

1993 

El 21 de noviembre del '93 sale este disco, titulado A donde me lleva la vida.... Se editó de manera independiente, y obtuvo la certificación de disco de platino. Este es el primer disco con Gustavo Nápoli como único guitarrista de la banda tras la salida de Raúl Dilelio. El nombre de este disco proviene de la canción El mambo de la botella. El tercer tema de este disco, El rito de los corazones sangrando, contiene videoclip, y fue filmado por Víctor Poleri. Consta de 11 temas, 10 de ellos son escritos por Gustavo Nápoli, y el último es de El Tri, y tuvo su presentación de manera no oficial en Stadium el 11 de diciembre.

1994 

En 1994, la banda suma un nuevo integrante, de nombre Manuel Varela, quien era plomo de éstos en sus primeros años. El primer concierto del año tuvo lugar el 4 de enero en el Viejo Correo. En abril vuelven a Stadium y en mayo tocan otra vez en el Viejo Correo. En junio realizan un recital en el Club Villa Crespo, para seguir con su segundo disco. En septiembre parten hacia Quilmes para dar un concierto a beneficio, y luego debutan por primera vez en Skylab. El 7 de octubre dieron una nueva función en el Club Villa Crespo y el 9 de octubre en el Parque Lezama, el último en el marco de un nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 al continente americano. Ya en noviembre, logran llenar por primera vez Obras para la presentación oficial de este disco, como hicieron sus amigos Los Redondos en el '89 y lo harían Los Piojos en el '96. En diciembre, cerraron el año con un concierto en el Microestadio de Ferro, otro en el Microestadio de Lanús y otro en el Parque Centenario por la CORREPI.

1995 

Abren el año 1995 el 21 de enero, con un recital en el Microestadio de Atlanta. El 30 de abril participaron del homenaje a Walter Bulacio en el Obelisco junto a Los Piojos y Caballeros de la Quema. El 3 de junio debutan en Córdoba, en un concierto que tuvo lugar en el Hindú Club, con dos invitados: Andrés Ciro Martínez de Los Piojos e Iván Noble de Caballeros de la Quema. El recital formó parte del festival Girarock 1995. Con ellos cantaron los temas Negra es mi alma, negro mi corazón y Blues de Bolivia. El 9 de junio hicieron otro show en esa provincia, y tuvo lugar en el Club Empleados de Comercio. El 30 de junio y el 1 de julio, La Renga realiza dos nuevos conciertos en Obras, derivando en la grabación del tercer disco de la banda, el primero en vivo, titulado Bailando en una pata. Allí estrenaron Veneno de La Negra, Desnudo para siempre y Paja brava, más los anteriores estrenados el año anterior, que se incluyeron posteriormente en su tercer disco de estudio. Contaron con la participación especial de algunos miembros de la legendaria banda Los Auténticos Decadentes en la décima canción de este disco, Blues de Bolivia, que en su versión extendida de 9 minutos, contiene estrofas de las canciones Quiero un sombrero y La mamadera. El 15 de julio tocaron en el Microestadio Atenas, siendo esta su primera vez en La Plata. Comenzaron el mes de agosto tocando en Banfield, San Justo y La Plata por segunda vez. Tuvieron un parate de tres meses ya que Chizzo y Tete sufrieron un accidente de moto, y volvieron el 19 de noviembre para realizar un show en Cemento a beneficio de María Bernarda, una joven fallecida a la que le dedicaron al año posterior su tercer trabajo. Dos shows nuevos en Obras en noviembre, uno en The Block el 1 de diciembre, uno en el estadio de Nueva Chicago el 17 de diciembre, uno nuevo en Cemento el 20 de diciembre y otro en La Rockería el 22 de diciembre. Cierran el año en Parque Lezama el 30 de diciembre.

1996 

En 1996, la banda vuelve a tocar después de 3 meses, ya que en el año anterior habían sufrido denuncias del consulado boliviano en Argentina por su hit Blues de Bolivia. La sede elegida para el regreso fue el estadio Obras, tocando el 30 y 31 de marzo y el 3 de abril durante tres fechas, hasta que el 6 de ese mes llegaron a Tristán Suárez para dar un show en el estadio de Tristán Suárez. Es en los tres shows de regreso a Buenos Aires que estrenan A la carga mi rocanrol, El final es en donde partí, Lo frágil de la locura y Psilocybe mexicana, que se incluirían unos meses más tarde en su tercer trabajo de estudio. El 20 de abril tocaron otra vez en el Estadio Atenas. El 28 de abril, la banda regresa a Caballito otra vez para dar un concierto en el Parque Rivadavia junto a bandas como Los Piojos, Los Miserables y 2 Minutos en memoria de Walter Bulacio. En mayo dan dos conciertos: uno en Córdoba y el otro en San Miguel. El 8 de mayo, previo al show en San Miguel, tocaron en Rosario. Luego tocaron en Mendoza el 19 de mayo y el 20 de mayo en Bariloche. Las sedes fueron el Centro de Expresiones Contemporáneas y el Club Bomberos Voluntarios. El 24 de mayo tocaron en La Mar en Coche de Villa Gesell. En el invierno del '96, la banda encara la ruta hacia La Plata y Moreno para realizar un nuevo show en el estadio Atenas y otro en el Club Defensores de Moreno los días 20 y 21 de junio. El concierto del 21 de junio se hizo a beneficio del comedor La Casita, una fundación que estaba al servicio de los chicos de la calle. En julio, la banda vuelve al Microestadio de Ferro dando tres funciones el viernes 5, el sábado 6 y el domingo 7 de julio, y luego de dar dos funciones en Mar del Plata (13 y 14 de julio), el 20 de ese mes, dan un recital en el Microestadio de Morón.

Setlist 

Representa el banquete en el estadio Obras del 19 de noviembre de 1994

 "El rito de los corazones sangrando"
 "Cortala y olvidala"
 "Moscas verdes para el charlatán"
 "Blues cardíaco"
 "Negra es mi alma, negro mi corazón"
 "Debbie el fantasma"
 "Embrollos, fatos y paquetes"
 "Hablando de la libertad"
 "El juicio del ganso"
 "Down on the corner"
 "Blues de Bolivia"
 "El camino del deshielo"
 "El circo romano"
 "El viento que todo empuja"
 "El mambo de la botella"
 "Cosas rústicas"
 "Triste canción de amor"
 "Luciendo mi saquito blusero"
 "Presumida"
 "2+2=3"
 "El sátiro de la mala leche"
 "Buseca y vino tinto"
 "Somos los mismos de siempre"
 "Voy a bailar a la nave del olvido"

Conciertos 
<center>

Otros conciertos

Formación 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Manuel "Manu" Varela - Saxo, teclados y armónica (1994-Presente)
 Gabriel "Chiflo" Sánchez - Saxo (1989-2008)

Curiosidades 

El debut en el estadio Obras arrancó a la madrugada del 20 de noviembre de 1994, debido a que se estaba jugando un partido de básquet. Se retiran los equipos deportivos, se prepara el armado del escenario y se enchufan los instrumentos. Se apagan las luces y la gente aplaude, se enciende un reflector, se aferra Gustavo Nápoli al micrófono para dar inicio al show, se escuchan los acordes de la batería y la fiesta se desata. Se abre el show con El rito de los corazones sangrando.

La Renga es la segunda banda de rock argentino que tocó en el Microestadio de Ferro, por detrás de Rata Blanca, que tocó el 5 de agosto de 1991. Tocaron en 1994 (23 de diciembre) y 1996 (5, 6 y 7 de julio). Le siguieron Los Piojos, que tocaron el 8 y 9 de noviembre de 1996 a modo de presentación de 3er Arco.

En el concierto de regreso a Buenos Aires acontecido el 30 de marzo de 1996, el público que copó Obras alentaba para que la banda toque Blues de Bolivia, pero ellos dijeron que aún estaba prohibido.

En el concierto del 20 de julio de 1996, la banda toca una versión muy rara de Cosas rústicas, y les pide a los hinchas del Club Atlético Nueva Chicago que no se peleen con los del Club Deportivo Morón por ser el Día del Amigo.

En la mayor parte de la gira, se adelantaron temas de su tercer trabajo, del cual ya se avizoraba su salida.

El concierto del 30 de diciembre de 1994 fue improvisado a última hora.

Son la segunda banda que tocó en el Microestadio Atenas, por detrás de Los Redondos (1988 y 1990). Le siguieron Rata Blanca (1991, 1995, 2005), Los Piojos (1996), Ciro y los Persas (2011 y 2013), Divididos (2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019) y Skay Beilinson (2013 y 2014)

El día del debut en Obras, Los Redondos les regalaron una caja con botellas de champagne para felicitarlos por su debut en ese escenario.

Son la banda que más veces llenó el estadio Obras durante esta segunda gira en los años 1994 (19 de noviembre), 1995 (30 de junio, 1 de julio, 24 y 25 de noviembre) y 1996 (30, 31 de marzo y 3 de abril).

El nombre que se le da a los shows de la banda surge de la grabación de Bailando en una pata (30 de junio y 1 de julio de 1995). Se apagan las luces del estadio Obras, la gente empieza a gritar y cantar. Sale la banda, se aferra Gustavo Nápoli al micrófono para dar inicio al show con su ya famosa frase Bienvenidos al banquete, y la fiesta se desata. Se abren los respectivos shows con Buseca y vino tinto y Cortala y olvidala.

Invitados 

 Andrés Ciro Martínez - Voz y armónica en el concierto en el Club Hindú
 Iván Noble - Voz en el concierto en el Club Hindú

Véase también 

 A donde me lleva la vida...

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 1993
Giras musicales de 1994
Giras musicales de 1995
Giras musicales de 1996